
Termin -{UGG}- ima više značenja.

 Genetički kod za triptofan
 UGG Australija, kompanija za proizvodnju obuće